— японский аниме-сериал 2010 года, созданный студией Bones. Режиссёром сериала выступил Такуя Игараси, дизайн персонажей выполнен Ёсиюки Ито, а также Хирокой и Мисой Мидзуя.

Премьера аниме состоялась 3 октября 2010 года в основном слоте телеканалов MBS-TBS в 17 часов по воскресеньям.

Сюжет 
События Star Driver происходят на выдуманном острове Южного креста. Однажды ночью на берег острова вынесло мальчика по имени Такуто. Он поступает в Старшую школу Южного креста, где заводит новых друзей. В то же время в школе существует группа таинственных гигантов, называемых Кибоди, которыми могут управлять люди в альтернативном измерении — нулевом времени. Такуто ввязывается в противостояние с , таинственной группой, желающей взять контроль на островными Кибоди для достижения своих целей.

Персонажи 
 /   

 :

Другие персонажи 

 Близкий школьный друг Такуто. Такуто она нравилась, Хана же любила Нацуо. Хана Окада посетила остров в 22-м эпизоде.
 Роль озвучивает Умика Кавасима (участница гёрл-группы 9nine)

Музыка 
Начальные темы
 «Gravity Ø» от Aqua Timez (1-13)
 «Shining Star» от 9nine (14-24)
Завершающие композиции
 «Cross Over» от 9nine (1-13)
 «Pride» от Scandal (14-25)
Песни жриц
  Сакана-тян (Харука Томацу)
  Вако Агэмаки (Саори Хаями)
  Мидзуно Ё (Рина Хидака)
  Нити Кэйто (Ами Косимидзу)

Примечания

Ссылки 
 
 

Bones